Леони́д Гальпе́рин:
 Гальперин, Леонид Гдальевич (1938—2021) — российский физик и теплотехник.
 Гальперин, Леонид Юльевич (1907—1995) — советский архитектор.